Инна Александровна Королёва (1.1.1953) — советский русский лингвист, краевед, доктор филологических наук (2000). Профессор кафедры русского языка Смоленского государственного университета (2002).

Область научных исследований: историческая и современная антропонимика; смоленская антропонимика.

Биография 
1975 — окончила историко-филологический факультет СГПИ; специальность «Русский язык и литература», квалификация «Учитель русского языка и литературы».

С 1980 года работает в СГПУ.

1989 — окончила аспирантуру СГПИ, специальность «Русский язык» (научный руководитель профессор Е. Н. Борисова)

1990 — присвоена учёная степень кандидата филологических наук, тема диссертации «Глагольная синонимия в языке смоленской деловой письменности конца XVI—XVIII вв.»

1993 — присвоено учёное звание доцента

2000 — окончила докторантуру МПГУ, специальность «Русский язык»

2000 — присвоена ученая степень доктора филологических наук, тема диссертации «Становление русской антропонимической системы»

2002 — присвоено учёное звание профессора

2011 — присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Библиография 
Автор свыше 120 научных работ.
 книги
 Королёва И. А. Словарь фамилий Смоленского края / И. А. Королева. — Смоленск : СГПУ, 2006 (Смоленск : Смоленская обл. тип. им. В. И. Смирнова). — 366, [1] с. : портр., табл.; 21 см; ISBN 5-88018-387-4
 Из истории фамилий Смоленского края: Материалы для словаря. — Смоленск, 1995
 Имена на Смоленщине: история и современность : учеб. пособие по спецкурсам «Рус. антропонимика», «Имена смолян: прошлое, настоящее, будущее» / И. А. Королева, И. В. Данилова, А. Н. Соловьев А. Н. — Смоленск : [б. и.], 2005 (Смоленск : Принт-Экспресс). — 195, [1] с. : табл.; 20 см.; ISBN 5-88018-386-6
 Словарь смоленских говоров. — Вып. 4-8. — Смоленск, 1985—1998 (в составе авторского коллектива)
 Королёва И. А. Фамилии Смоленского края сегодня : Материалы для Словаря / И. А. Королева. — Смоленск : СГПУ, 2003. — 151 с.; 20 см; ISBN 5-88018-344-0
 Королёва И. А. Фамилии Смоленского края в прошлом и настоящем / И. А. Королева; М-во образования Рос. Федерации. Смол. гос. пед. ун-т. — Смоленск : СПГУ, 1999. — 124 с.; 20 см; ISBN 5-88018-170-7
 Королёва И. А. Происхождение фамилий и отчеств на Руси / И. А. Королева; М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации. Смол. гос. пед. ун-т. — Смоленск : Смол. гос. пед. ун-т, 1999. — 174 с.; 20 см; ISBN 5-88018-162-6
 Королёва И. А. Смоленское дворянство в фамилиях и родословных : (историко-культурологическое и лингвистическое описание) / И. А. Королева ; П. В. Желтов ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Смоленский гос. ун-т. — Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2007. — 147 с.; 20 см; ISBN 978-5-88018-413-2
 диссертации
 Королёва И. А. Глагольная синонимия в языке смоленской деловой письменности конца XVI—XVIII вв. : диссертация .. кандидата филологических наук : 10.02.01 / Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. — Смоленск, 1990. — 276 с. :
 Королёва И. А. Становление русской антропонимической системы : диссертация .. доктора филологических наук : 10.02.01. — Москва, 2000. — 387 с.
 сборник сочинений
 Королёва И. А. (1953-). Смоленская ономастика [Текст] : (к 1150-летию со дня основания города Смоленска) : сборник статей разных лет / И. А. Королева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Смоленский государственный университет. — Смоленск : Манжента, 2012. — 220 с.; 20 см; ISBN 978-5-98156-436-9 : 100 экз.

Примечания

Ссылки 
Публикации и исследования

Родившиеся 1 января
Родившиеся в 1953 году
Филологи СССР
Филологи России
Выпускники Смоленского государственного университета
Преподаватели Смоленского государственного университета
Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации